Eden-Theater (mit der Konnotation des Paradieses, nach dem Garten Eden) war ein beliebter Name für kleinere Theater mit gemischtem Programm (Varieté, Music-Hall, Singspielhalle) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist der Name zahlreicher Theater und Kinos, darunter:

 Central-Theater (Berlin) (Name des Theaters 1919/20)
 Eden-Theater (Hamburg), ehemaliges Theater am Spielbudenplatz in Hamburg-St. Pauli
 Eden-Theater (Lübeck), Kino
 Eden-Theater (Straßburg)
 Eden Theatre (Broadway) in New York City

Siehe auch 
 Eden-Lichtspiele, Kino in Lübeck

Theatername